D14 ou D-14 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Avenger (D14), un porte-avions d’escorte de la Royal Navy ;
 Roi Georges D-14, un destroyer de la Marine royale hellénique.

Jeux 
 Dé à quatorze faces, une variante de dé comprenant quatorze faces.

Médecine 
 tumeur bénigne de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
 Ligne D14, une ligne de  navette fluviale à Budapest ;
 Route départementale 14, un nom donné à des routes départementales situées dans certains départements français.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres
Sigle de 3 caractères
